De voornaam Albert (voornaam)
 Albertus Magnus, een heilige
 Albertus van Jeruzalem, een heilige
 Albertus (lettertype)
 Albertus (motorfiets)
 RKSV Albertus Magnus